Rio Dranse (Valais) — afluente do rio Ródano
 Rio Dranse (Alta Saboia) — rio que drena para o lago Lemano
 Ribeira Dranse de Bagnes
 Ribeira Dranse de Abondance

Ver também
 Dora (etimologia)

Desambiguações de topônimos